La toxémie peut signifier :
 un synonyme d'intoxication du sang
 la présence dans la circulation sanguine de bactéries ou de toxines bactériennes en quantités suffisantes pour menacer sérieusement la santé.
 La toxémie gravidique est un synonyme de la pré-éclampsie.
 La toxémie est un paradigme de la santé, ou approche de la Santé/maladie, inventée par le Docteur John H. Tilden (1851-1940).